

Прізвище 
 П'єр Луї Мопертюї (1698—1759) — французький астроном та геодезист.

Топоніми 
 Мопертюї — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.
 Мопертюї — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш.
 Мопертюї — затока на заході острова Кенгуру в Австралії, названа на честь П'єра Луї Мопертюї.

Інше 
 Мопертюї — кратер на Місяці, названий на честь П'єра Луї Мопертюї.